Ходжаев Равшан Илханович (; род. 16 января 1980 года, Бухара, Узбекская ССР, СССР) — старший тренер национальной сборной команды Узбекистана по боксу с 2016 года по настоящее время. Обладатель почётного звания «Заслуженный тренер Узбекистана», Ордена «Дустлик» и лауреат международной премии Золотой Мангуст.

Биография 
Ходжаев Равшан Илханович родился 16 января 1980 года в городе Бухаре (Узбекистан) боксом начал заниматься с 1994 года по 2005 год стал Мастером спорта Узбекистана по боксу, после начал тренерскую деятельность. Имеет два  высших образования в 2011 году окончил Бухарский государственный университет, факультет «психология» в 2017 окончил второе высшее образование в том же университете на факультете «физическая культура и спорт» в 2022 окончил магистратуру факультета «теории спорта», с 2016 года работает старшим тренером национальной сборной команды Узбекистана по боксу, работал в  полупрофессиональной команде “Uzbek Tigers”  до закрытия клуба, в качестве тренера множество раз участвовал на олимпийских играх, чемпионатах мира, азии.  Подготовил таких знаменитых спортсменов как серебряного призёра  Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро , и  чемпиона мира 2017 года в  Германии (Гамбург)  Шахрама Гиясова , чемпиона Олимпийских Игр в Рио  Зоирова Шахобиддина, готовил к профессиональным боям чемпионов мира Шахрама Гиясова, и чемпиона  Олимпийских игр в Токио,  чемпиона мира  Баходира Жалолова

Достижения

Награды 
 Заслуженный тренер Республики Узбекистан.
 Орден «Дустлик»
 Золотой Мангуст

См. также 
 Dibella Entertainmment signs top Uzbekistan prospects Bakhodir Jalolov and Elnur Abduraimov
 Fazliddin Meliboev will make his highly anticipated pro debut against Marcus Washington on August 29
 Boxing Insider Notebook: Conwell, Bare Knuckle Fighting, Usyk, Gassiev, Munguia, and more…
 Melissa St. Vil to Hit DiBella Entertainment’s Broadway Boxing on September 29th in Brooklyn
 Pro Boxing is big in the Tri-state Area, just ask Lou DiBella
 Dibella Has Boxing In Brooklyn Sept. 29

Примечания